Knattspyrnufélagið Víkingur (også kendt som Vikingur Reykjavik FC) er en islandsk fodboldklub hjemmehørende i hovedstaden Reykjavik.
En del engelske spillere har været udlånt til Vikingur, især fra Stoke City.
Klubben tilbyder også andre sportsgrene: håndbold, tennis, bordtennis, karate, skisport, etc.

Titler 
 Islandske mesterskaber (6): 1920, 1924, 1981, 1982, 1991 og 2021
 Islandske pokalturnering (4): 1971, 2019, 2021 og 2022

Aktuel trup 

Kilde:

Kendte spillere 
  Sölvi Ottesen (2001-2004) – 32 kampe / 0 mål.
  Jimmy Høyer (2008-2008) – ? kampe / ? mål.

Europæisk deltagelse

Noter 

Fodboldklubber i Island
Etableret i 1908
Kultur i Reykjavik